Каша — страва

 Каша Михайло — вчений